Куналакис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Куналакис, Маркос (род. 1956) — известный американский журналист, ветеран печатной и вещательной журналистики.
 Куналакис, Элени (род. 1966) — американский дипломат и политик, посол США в Венгрии, вице-губернатор Калифорнии.